Karrette steht als regionale Bezeichnung in der Schweiz und Westösterreich für:
 eine Schubkarre
 eine zweirädrige Karre, siehe Karre (Transport)
 (vorwiegend in der Schweiz) einen kleinen Einkaufswagen mit zwei Rädern und Handgriff, siehe Trolley#Einkaufsroller

Siehe auch:
 Karette